Acontia semialba is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1910 door George Francis Hampson.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

semialba
Dier uit het Afrotropisch gebied